WD je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Dominiko.
 Walt Disney
 kratica za podjetje Western Digital
 WD-40 sredstvo za podmazovanje

Glej tudi 

Kratice